French dressing – condimento statunitense
 Moglie senza chich (French Dressing) – film del 1927 diretto da Allan Dwan
 Pepe francese (French Dressing) – film del 1964 diretto da Ken Russell